

Persone
 Alfonso Leonetti (1895-1984) – politico italiano
 Dino Leonetti (1937-2006) – fumettista italiano 
 Francesco Leonetti (1924-2017) – scrittore, poeta, giornalista e docente italiano
 John R. Leonetti, propr. John Robert Leonetti (1956) – direttore della fotografia, regista e produttore cinematografico statunitense
 Phil Leonetti, detto Crazy Phil (1953) – scrittore e mafioso statunitense
 Tommaso Leonetti (1902-1981) – arcivescovo cattolico italiano
 Tommaso Leonetti (1910-1975) – nobile, politico, funzionario e dirigente sportivo italiano

Altro
 Palazzo Leonetti – palazzo liberty di Napoli
 Palazzo Leonetti, citato anche come Teatro Politeama o Politeama Pratese – teatro di Prato
 Villa Leonetti, già Poggio Fiorito – storica villa di Napoli